Election day – giornata di votazioni
 Election Day – nel Regno Unito
 Election Day – negli Stati uniti
 Election Day – singolo degli Arcadia del 1985
 Election Day – cortometraggio del 1929 diretto da Robert A. McGowan
 Election Day – film del 2007 diretto da Oleg Fomin